Brand New Day може значити:

Музика

Альбоми 

 «Brand New Day» — альбом Рікі-Лі.
 «Brand New Day» — альбом Стінга.
 «Brand New Day» — альбом гурту «The Watchmen».
 «A Brand New Day (альбом)» — альбом Ванесси Бел Армстронг.

Пісні 

 «Brand New Day» — пісня Алекса Ллойда.
 «Brand New Day» — пісня Райана Стара.
 «Brand New Day» — пісня Вана Моррісона.